Jakobsen est un patronyme scandinave signifiant fils de Jacob. Il est porté notamment par :

 Annika Jakobsen (1997-), joueuse danoise de handball ;
 Erhard Jakobsen (1917-2002), homme politique danois ;
 Fabio Jakobsen (1996-) coureur cycliste néerlandais ;
 Frode Jakobsen (1906-1997), écrivain et homme politique, résistant danois ;
 Gidsken Jakobsen (1908-1990), aviatrice norvégienne ;
 
 Kristoffer Jakobsen (1994-), skieur alpin suédois ;
 Maja Jakobsen (1990-), handballeuse internationale norvégienne ;
 Michael Jakobsen (1986-), footballeur danois ;
 Mimi Jakobsen (1948-), femme politique danoise ;
 Mini Jakobsen (1965-), footballeur norvégien ;
 Peder Jakobsen Flemløse (1554-1598), astronome danois ;
 Svend Jakobsen (1925-2022), homme politique danois ;
 Tommy Jakobsen (1970-), hockeyeur norvégien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien